Йесод олам («Jesod Olam»; «Jessod Olam»; «Yesod 'Olam»; «Основа вселенной») — термин еврейского происхождения, название следующих сочинений:

 книга математического и астрономического содержания (изд. 1777) испанского астронома XIV века Исаака Израэли;
 первая в истории еврейской литературы драма (изд. 1874) раввина-каббалиста XVII века Моисея Закуто.